Såken kan avse följande sjöar i Sverige:
Såken, Västergötland, sjö i Borås kommun och Svenljunga kommun,  (3,38 km²)
Såken, Östergötland,  sjö i Åtvidabergs kommun,  (4,27 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn